Pays d'Eygurande, dans le département de la Corrèze, en France ;
 Centre hospitalier du Pays d'Eygurande.
 Ancienne communauté de communes du Pays d'Eygurande.